CKE est un sigle qui peut faire référence à :
 CKE, une extension de la théorie C-K à plusieurs raisonnements en dialogue ;
 CKE Restaurants.

CKE est un code qui peut faire référence à :
 , en Alaska, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Voir aussi 
 CKEditor

Code IATA des aéroports